Loka (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper,
Loka (Starše), een plaats in de Sloveense gemeente Starše,
Loka (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič, 
Loka (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej, of
Loka pri Zidanem Mostu, een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica.
Loka (Suriname), een dorp in Suriname